Даммарте́н-ан-Гое́ль, Даммартен-ан-Ґоель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Географія 
Муніципалітет розташований на відстані близько 33 км на північний схід від Парижа, 60 км на північ від Мелена.

Історія 
У XI — XVII століттях був центром Даммартенського графства.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3041 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 8126,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Даммартен-ан-Гоель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна